Riemer může být:

 Riemer Park – park v Mnichově

příjmení
 Friedrich Wilhelm Riemer (1774–1845) – německý vědec a literární historik
 Yvon Riemer (* 1970) – francouzský zápasník-klasik